Lockdown 2020 (worstelen) - geannuleerd showworstel-evenement
 Lockdown (2020) - Belgische miniserie